Trať 291 v České republice může znamenat:
 Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk do GVD 2015/2016
 GVD 2016/2017 – 2018/2019 a od GVD 2020/2021:
Železniční trať Zábřeh na Moravě – Šumperk
Železnice Desná Šumperk – Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou/Sobotín
 pouze Železnice Desná Šumperk – Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou/Sobotín v GVD 2019/2020

291